Weidach heißen folgende geographischen Objekte:

Ortschaften und Siedlungen:
 in Deutschland:
 Weidach (Bad Feilnbach), Dorf der Gemeinde Bad Feilnbach, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weidach (Bad Füssing), Weiler der Gemeinde Bad Füssing, Landkreis Passau, Bayern
 Weidach (Baiern), Weiler der Gemeinde Baiern, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Weidach (Bergen), Weiler der Gemeinde Bergen, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weidach (Blaustein), Dorf der Gemeinde Blaustein, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Weidach (Brannenburg), Dorf der Gemeinde Brannenburg, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weidach (Bruckmühl), Weiler des Marktes Bruckmühl, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weidach (Chieming), Dorf der Gemeinde Chieming, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weidach (Durach), Dorf der Gemeinde Durach, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weidach (Feldkirchen-Westerham), Einöde der Gemeinde Feldkirchen-Westerham, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weidach (Füssen), Stadtteil von Füssen, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Weidach (Kempten), Ortsteil der kreisfreien Stadt Kempten (Allgäu), Bayern
 Weidach (Merkendorf), Siedlungsgebiet in der Stadt Merkendorf, Landkreis Ansbach, Bayern
 Weidach (Obergriesbach), Einöde der Gemeinde Obergriesbach, Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Weidach (Oberstdorf), Dorf des Marktes Oberstdorf, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weidach (Reichertsheim), Weiler der Gemeinde Reichertsheim, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Weidach (Stetten auf den Fildern), Wohngebiet der Stadt Leinfelden-Echterdingen, Baden-Württemberg
 Weidach (Übersee), Einöde der Gemeinde Übersee, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weidach (Vogtareuth), Weiler der Gemeinde Vogtareuth, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Weidach (Waging am See), Weiler des Marktes Waging am See, Landkreis Traunstein, Bayern
 Weidach (Waltenhofen), Einöde der Gemeinde Waltenhofen, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Weidach (Weitramsdorf), Kirchdorf der Gemeinde Weitramsdorf, Landkreis Coburg, Bayern
 Weidach (Wolfratshausen), Dorf der Stadt Wolfratshausen, Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen, Bayern

 in Österreich:
 Weidach (Gemeinde Alkoven), Ortsteil von Alkoven, Oberösterreich
 Weidach (Bregenz), Stadtteil von Bregenz, Vorarlberg
 Weidach (Gemeinde Ebbs), Siedlung bei Ebbs, Bezirk Kufstein, Tirol
 Weidach (Gemeinde Ehrwald), Siedlungsplatz bei Ehrwald, Bezirk Reutte, Tirol
 Weidach (Gemeinde Gresten-Land), Ortsteil von Unteramt, Gemeinde Gresten-Land, Niederösterreich
 Weidach (Gemeinde Kufstein), Ortslage der Stadt Kufstein, Tirol
 Weidach (Gemeinde Leutasch), Weiler bei Leutasch, Tirol
 Weidach (Gemeinde Mieming), Siedlung in der Ortschaft See, Gemeinde Mieming, Tirol
 Weidach (Gemeinde Hohenweiler), Ortsteil der Gemeinde Hohenweiler, Bezirk Bregenz, Vorarlberg
 Weidach (Gemeinde Vorchdorf), Ortschaft von Vorchdorf, Bezirk Gmunden, Oberösterreich
Gewässer:
 Weidach (Bibers), rechter Zufluss der Bibers vor Michelfeld, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Weidach (Weidachbach), rechter Hauptstrang-Oberlauf des Weidachbachs (zur Volkach) bei Frankenwinheim, Landkreis Schweinfurt, Bayern

sowie:
 Weidach (Wald), auch Waidach, ein Waldgebiet im Neckar-Odenwald-Kreis und im Landkreis Heilbronn, Deutschland
 Weidach (Schonwald), Schonwald am linken Körschhang beim Stadtteil Möhringen, kreisfreies Stuttgart, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Oberweidach
 Unterweidach
 Waidach
 Weidachbach
 Weidachgraben
 Weidachmühle
 Weidachsmühle
 Weidbach